Sonics steht für:

 Seattle SuperSonics, ehemalige NBA-Basketball-Mannschaft
 The Sonics, US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 Sonic